Wygnanka (powiat Bialski), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Bialski
 Wygnanka (powiat Lubartowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubartowski
 Wygnanka (powiat Radzyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Radzyński
 Wygnanka (Mazovië), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Żyrardowski
 Wygnanka (Subkarpaten), een gehucht in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Sanocki